Nógrádi
Nógrádi László (1947) politikus, országgyűlési képviselő, miniszter
Nógrády
Nógrády László (1871–1939) irodalomtörténész
Neogrády
Neogrády László (1896–1962) festőművész, huszárfőhadnagy
Neogrády László (1914–2003) katonatiszt, helytörténész, tanár